Лозен може да се отнася за някое от следните понятия.

Села в България 
 Лозен – в област Велико Търново
 Лозен – в област Пазарджик
 Лозен – в област София
 Лозен – в област Стара Загора
 Лозен – в област Хасково
 Горни Лозен – бивше село, сега част от с. Лозен, област София
 Долни Лозен – бивше село, сега част от с. Лозен, област София

Други 
 Лозен – връх в Беласица